Дуду

 Дуду (ок. 2173—2152 до н. э.) — царь Аккада.
 Дуду Сеаренсе (род. 1983) — бразильский футболист.
 Дуду (наст. имя Эдуардо Перейра Родригес) (род. 1992) — бразильский футболист.
 Дуду, Бенджамин-Павел (род. 1991) — российский и белорусский баскетболист.
 (564) Дуду — астероид, открытый в 1905 году.
  (Doudou) — кермесса в Монсе.